Het beachvolleybaltoernooi voor vrouwen tijdens de Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta vond plaats van 23 tot en met 27 juli. Het was de eerste keer dat beachvolleybal op het programma van de Spelen stond. De wedstrijden werden gespeeld in Clayton County International Park in Jonesboro ten zuiden van Atlanta. Aan het toernooi deden in totaal achttien teams mee die speelden in een systeem van dubbele uitschakeling. De twee overgebleven tweetallen uit het hoofdschema en de winnaars van de herkansingsronde plaatsten zich voor de halve finales.

Het als eerste geplaatste, Braziliaanse duo Sandra Pires en Jackie Silva won de eerste gouden medaille ten koste van hun landgenoten Mônica Rodrigues en Adriana Samuel. Het brons ging naar het Australische tweetal Natalie Cook en Kerri Pottharst dat in de wedstrijd om de derde plaats te sterk was voor de Amerikanen Barbra Fontana en Linda Hanley.

Deelnemers

Wedstrijden

Voorronde

Hoofdschema

Herkansing

Eindronde 

Vrouwen